Denumirea de Cereșovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Cereșovo, un sat în comuna Belița, regiunea Blagoevgrad;
 Cereșovo, un sat în comuna Slivo Pole, regiunea Ruse;
 Cereșovo, un sat în comuna Smolean, regiunea Smolean.